Нити () (1984) — научно-популярный фильм о ядерной войне, снятый Миком Джексоном.
 Нити (1996) — российский мультипликационный фильм.
 Нити () (2004) — анимационный фильм режиссёра Андерс Рённов Кларлунда.